Мари́я Гро́мова:
 Громова, Мария Игоревна (род. 1984) — российская синхронистка, трёхкратная олимпийская чемпионка.
 Громова, Мария Сергеевна (1929—2008) — доярка, Герой Социалистического Труда.